Танкред — ім'я.

Персоналії 
 Танкред Отвільський — норманський лорд XI століття, нащадки якого правили в Південній Італії.
 Танкред Тарентський (1072—1112) — один з лідерів хрестоносців в Першому хрестовому поході, був намісником Антіохії та князем Галілеї
 Танкред з Конверсано — граф Бриндізі учасник заколоту проти Рожера II
 Танкред (князь Барі) (бл. 1116—1138) — князь Барі та Таранто (1132—1138)
 Танкред I (король Сицилії) (†20 лютого 1194) — король Сицилії (1190—1194)
 Танкред Дорст (нар. 19 грудня 1925) — німецький письменник.

Інше 
 Танкред (повість) (1761) — повість-трагедія Вольтера, яку переклав російською мовою Гнєдич Микола Іванович.